Басанець — українське прізвище.

Відомі носії 
 Басанець Валерій Лукич — український художник.
 Басанець Віталій Васильович — заслужений вчитель України.
 Басанець Іван — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Басанець Нонна Іванівна — український живописець.
 Басанець Олександр Дмитрович — український живописець.
 Басанець Олександра Петрівна — український живописець.
 Басанець Павло Павлович — дипломат та громадсько-політичний діяч РФ. Полковник служби зовнішньої розвідки, ветеран служби (до 2006). Юрист-міжнародник, фахівець з країн Сходу.
 Басанець Петро Олексійович (1926-2007) — український художник. Народний художник УРСР
 Басанець Тетяна Василівна — український мистецтвознавець.
 Басанець Юрій Петрович — український живописець.
 Басанець Тишко — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)

Примітки 

Українські прізвища